Fehrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wilhelm Fehrmann (1835–1916), deutsch-russischer Geistlicher, Generalsuperintendent von Moskau   
 Angelika Fehrmann (* 1964), deutsche Fußballspielerin
 Ernst Fehrmann (1872–1947), deutsch-baltischer Mediziner   

 Hartmut Fehrmann (1933–2020), deutscher Agrarwissenschaftler der Phytomedizin und Hochschullehrer
 Helma Fehrmann (1944–2010), deutsche Schauspielerin und Theatermitgründerin
 Jacob Fehrmann (1760–1837), deutscher Maler
 Johann Fehrmann (1908–1973), deutscher Politiker (DP), MdBB
 Karl Fehrmann (1920–1944), deutscher Leichtathlet
 Klaus Fehrmann (1935–2003), deutscher Industriemanager
 Lina Franziska Fehrmann (1900–1950), deutsches Kindermodell
 Paul Fehrmann (1859–1938); deutscher Kapellmeister, Organist und Komponist
 Petra Fehrmann (* 1959), deutsche Schauspielerin und Hörfunkmoderatorin
 Philipp Fehrmann (1807–1879), deutscher Drechsler und Politiker
 Rudolf Fehrmann (1886–1948), deutscher Jurist und Bergsteiger

 Wilderich Fehrmann (1928–2008), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Ferman, Erlass in islamischen Ländern
 Fährmann (Begriffsklärung)
 Fairman